Sandercock ist der Name von 

 Leonie Sandercock (* 1949), australische Stadtplanerin und Wissenschaftlerin
 Sandercock Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Sandercock-Nunatakker, Gruppe von Nunatakkern im ostantarktischen Enderbyland